Christine kan syfta på:

 Christine – ett namn, se Kristin eller Kristen (namn)
 Christine (roman) – en roman av Stephen King
 Christine (film) – en filmatisering av Stephen Kings roman i regi av John Carpenter
 Christine (TV-serie) – en komedi-serie i TV
 628 Christine – en asteroid